L'édition 2002 du tournoi de tennis de Halle se tient du 10 au 17 juin. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Ievgueni Kafelnikov remporte l'épreuve de simple, David Prinosil et David Rikl celle de double.

Lauréats 
Le Russe Ievgueni Kafelnikov remporte son  en simple en écartant en finale l'Allemand Nicolas Kiefer. Il s'agit de son  cette saison. Il s'impose pour la  à Halle.

En double, David Prinosil et David Rikl décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Jonas Björkman et Todd Woodbridge. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2002
Tennis en Allemagne en 2002
Halle
Tennis en juin 2002